„Беле траве” је југословенски и словеначки филм из 1976. године. Режирао га је Боштјан Хладник а сценарио је написао Бранко Шомен.

Улоге 

|-
|Иван Баришић || 
|-
|Полде Бибич || 
|-
|Борис Каваца || 
|-
|Метка Франко || 
|-
|Марија Горшич || 
|-
|Мајда Грбац || 
|-
|Бране Грубер || 
|-
|Силво Хајдињак || 
|-
|Јоже Хорват || 
|-
|Барбара Јакопич || 
|-
|Азир Јанузи || 
|-
|Митја Јурак || 
|-
|Максимилијан Корошец || 
|-
|Александер Кросл || 
|-
|Аница Кумер || 
|-
|Јозко Лукес || 
|-
|Бојан Марошевић || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Драго Млакар || 
|-
|Кристијан Муцк || 
|-
|Андреј Нахтигал || 
|-
|Миро Подјед || 
|-
|Изток Преинфалк || 
|-
|Санди Саје || 
|-
|Љубиша Самарџић || 
|-
|Јанез Старина || 
|-
|Мица Удир || 
|-
|Марина Урбанц || 
|-
|Даре Валич || 
|-
|Андреја Видемшек || 
|-
|Миран Вовк || 
|-
|Франци Загоричник || 
|-
|Стефан Звизеј || 
|}

Спољашње везе 
 
Филмови 1976.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови